Economia: acrònim dels crèdits del Fons d'ajut al desenvolupament
 Disseny: acrònim del Foment de les Arts i el Disseny
 Medicina: acrònim de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
 Bioquímica: acrònim de la dinucleòtid de flavina i adenina de l'anglès flavin adenine dinucleotide